Теорема Бёрча – это теорема названная именем британского математика Брайана Джона Бёрча. Теорема является утверждением о существовании и представимости нулей форм нечётной степени.

Утверждение теоремы Бёрча 
Пусть K алгебраическое числовое поле, k, l и n натуральные числа,  нечётные натуральные числа, а  однородные многочлены с коэффициентами из K степени  соответственно от n переменных. Тогда существует число , такое что при

существует l-мерное векторное подпространство V в Kn, такое что

Примечания 
Доказательство теоремы осуществляется методом математической индукции по максимальной степени форм . Существенным для доказательства является специальный случай, который может быть доказан путём применения , теоремы, утверждающей, что если n достаточно велико и r нечётно, то уравнение

имеет решение в целых числах , в котором не все переменные равны 0.

Условие нечётности r является необходимым, поскольку формы чётного порядка, такие как положительно определённые квадратичные формы, могут иметь 0 только в начале координат.

Литература 

 

Диофантовы уравнения
Аналитическая теория чисел
Теоремы теории чисел